Le terme anglais silver bullet  désigne, selon certains traditions, une balle composée exclusivement d'argent, seule capable de tuer un loup-garou, une sorcière et quelques monstres, et désigne métaphoriquement une « solution miracle » capable de résoudre de multiples problèmes.

  film américain de Joseph H. Lewis sorti en 1942 ;
 Silver Bullet (Peur bleue), film de Daniel Attias d'après un roman de Stephen King, sorti en 1985.

Silver Bullet peut également désigner :
 Silver Bullet, des montagnes russes inversées du parc Knott's Berry Farm à Buena Park en Californie, aux États-Unis ;
 la Silver Bullet, une automobile Sunbeam de 1929 ;
 le Silver Bullet, une drogue fictive de l'univers de Détective Conan ;
 le Silver Bullet Band, un groupe de rock dont le leader est Bob Seger ;
 Silver Bullet, le cheval de Dio brando Brando dans le manga JoJo's Bizarre Adventure : Steel Ball Run.

No Silver Bullet est l'expression originale de l'expression Pas de balle en argent utilisée en génie logiciel dans les années 1980.